Километро 22 има више значења:

 Километро 22, Сан Висенте (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Километро 22 (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро 22 (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Километро 22 (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику